I65, I-65 ou I/65 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 I-65, un sous-marin de la Marine impériale japonaise.

Médecine 
 Occlusion et la sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral, d'après la classification internationale des maladies.

Routes 
  Interstate 65 (I-65), une autoroute américaine reliant Mobile à Gary ;
  Route slovaque I/65 reliant Nitra à  Martin.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres